L'Homme sans visage est le titre de plusieurs œuvres :

 L'Homme sans visage, film muet français réalisé par Louis Feuillade et sorti en 1919 ;

 L'Homme sans visage, film américain réalisé par Robert Florey et sorti en 1936 ;

 L'Homme sans visage, (), film américain réalisé et interprété par Mel Gibson, sorti en 1993 adapté du roman du même nom d'Isabelle Holland publié en 1972 ;

 L'Homme sans visage, mini-série diffusée en 1975.